Entretenimento
 Simplício (humorista)

História
 Simplício (filho de Flávio Filipo)
 Simplício da Cilícia — filósofo do século VI
 Papa Simplício — líder católico

Topônimos

 Simplício Mendes — município do Piauí

Desambiguação